Boy Scout Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Boy Scout Island (Illinois)
 Boy Scout Island (Hancock County, Maine)
 Boy Scout Island (Knox County, Maine)